En Pologne, Stary Staw peut désigner :

 Stary Staw, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Stary Staw, un village dans la voïvodie de Lubusz.